Chontal (Nahuatl chontalli, „fremd“) ist eine Bezeichnung der Nahua für verschiedene indigene Völker Mexikos, die kein Nahuatl sprechen, sowie für deren Sprachen:
 Chontal-Maya (Tabasco), Eigenbezeichnung Yokot'anob [Pl.] oder Yokot'an [Sg.] („Sprecher der wahren Sprache“)
 Chontal-Maya-Sprache, Eigenbezeichnung Yokot t'an („wahre Sprache“)
 Chontal (Oaxaca): Tequistlatekische Sprachen
 Chontal (Guerrero) (ausgestorbene, nicht klassifizierte Sprache)

In ähnlicher Weise wurde die Bezeichnung „Chontal“ auch von den nahuasprachigen Nicarao für verfeindete benachbarte Ethnien in Nicaragua verwendet, worauf auch die Bezeichnung des dortigen Departamento Chontales zurückgeht.

Einzelnachweise 

Kultur (Mexiko)